Gymnasium Neustadt steht für:

 Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Neustadt an der Weinstraße)
 Leibniz-Gymnasium (Neustadt an der Weinstraße)
 Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt, Neustadt an der Weinstraße

 Arnold-Gymnasium Neustadt, Neustadt bei Coburg
 Gymnasium Neustadt, alter Name der von Saldern-Gymnasium Europaschule, Brandenburg an der Havel
 Rhön-Gymnasium Bad Neustadt, Bad Neustadt an der Saale
 Gymnasium der Stadt Neustadt am Rübenberge
 Gymnasium Neustadt in Westpreußen
 Wiedtalgymnasium Neustadt/Wied

Siehe auch:
 Internationale Schule Neustadt, Neustadt an der Weinstraße
 Neustädtische Gelehrtenschule, Brandenburg an der Havel